Treću hrvatsku nogometnu ligu – Jug u sezoni 2013./2014. sačinjavaju klubovi s područja sljedećih županija: 
 Zadarska županija 
 Šibensko-kninska županija 
 Splitsko-dalmatinska županija  
 Dubrovačko-neretvanska županija.

Ljestvica

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2013./14., 3. HNL
 bsk-zmaj.hr, 3. HNL jug 2013./14. , službene stranice BŠK Zmaj – Blato

2013./14. Jug
3-jug